Болеро може да се отнася за:

Музика 
 Болеро, танц
 „Болеро“, творба на Равел

Дрехи 
 Болеро – къса горна дреха с дълги ръкави

Филми 
 Болеро – филм от 1934 г. с Джордж Рафт и Карол Ломбард.
 Болеро – филм от 1984 г. на Джон Дерек
 Bolero – чешки филм от 2004 г. на Ф. А. Брабек

Други 
 Операция Болеро – операция по време на Втората световна война
 SEAT Bolero – кола на фирма СЕАТ, показана през 1998 г.